Karl 5. kan henvise til flere personer:
 Karl 5. af Frankrig, også kaldet Karl den Vise, (1338-1380) - konge af Frankrig fra 1364 til 1380.
 Karl 5. (Tysk-romerske rige) (1500-1558) - konge af Spanien fra 1516 og kejser af Det Tysk-romerske rige fra 1519.
 Karl 5. af Lothringen (1643-1690) - hertug af Lothringen fra 1675.